La  du Tour d'Espagne 1998 a eu lieu le  autour de Madrid. Elle a été remportée par Markus Zberg.

Récit 
Après avoir remporté la première étape, Markus Zberg remporte au sprint la dernière.
Abraham Olano, malgré quelques limites en montagne, remporte cette Vuelta grâce à ses performances contre-la-montre.

Classement de l'étape

Classement général

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tour d'Espagne 1998

Liens externes 
  Le Tour d'Espagne 1998 sur le site officiel du Tour d'Espagne
  L'étape sur autobus.cyclingnews.com
  

22
1998-22
1998, 22